A equipa ciclista profissional italiano Alé BTC Ljubljana (e suas anteriores denominações) tem tido durante toda a sua história as seguintes vitórias:

Alé Cipollini

2017

UCI WorldTour de 2017

Calendário UCI Feminino de 2017

Campeonatos nacionais

2018

UCI WorldTour de 2018

Calendário UCI Feminino de 2018

Campeonatos nacionais

Campeonatos Continentais

2019

UCI WorldTour de 2019

Calendário UCI Feminino de 2019

Campeonatos nacionais

Alé BTC Ljubljana

2020

Referências

Ver também
 Elencos da Alé Cipollini

Alé Cipollini, Palmarés